Bibisco, estilizado como bibisco (con minúscula siempre) es un procesador de textos de licencia libre para escritores; está hecho mediante Node.js, carga los archivos en la nube cada vez que estos son modificados. Desarrollado por Andrea Feccomandi, su código fuente y documentación se encuentran en Github, y está licenciado bajo GNU GPLv03.

Instalación
Bibisco posee dos versiones, bibisco «Community Edition» (En español, «Edición de la comunidad») que es gratuita, y la segunda, bibisco «Supporters Edition» (En español, «Edición de Soporte») de pago, ambas distribuidas mediante GNU GPL. La primera, al ser gratuita, tan solo posee las características básicas, incluyendo las opciones de exportar archivos, mientras que la de pago posee muchas más características, especialmente visuales.
En Windows y Linux se procede a descargar el archivo comprimido y se realiza la descompresión, luego, en caso de Windows, se ejecuta el archivo bibisco.exe; en el caso de Linux, se ejecuta «bibisco». Para instalaciones en Mac Os X, se abre el archivo dmg que se ha descargado y se siguen las instrucciones del instalador.

Características
El programa permite organizar el trabajo en capítulos y estos en escenas, para facilitar la escritura. Ofrece secciones para definir hilos narrativos, premisas y descripción de escenarios. En otras, definir personajes, ubicaciones y objetos presentes en el trabajo del usuario. Los archivos pueden guardarse en distintos servicios de almacenamiento en la nube, tales como Dropbox o Google Drive, especificando un directorio que pertenezca a alguno de estos.
Además, posee un indicador de avance con tres colores, dependiendo si esta sin empezar, incompleto, o terminado.

Recepción
A pesar de que es un programa poco conocido, según su página web, posee más de 500 calificaciones en Gumroad y más de 60 mil descargas, con un promedio de 4,5 de 5 estrellas. Sin embargo, en la web sueca Alternative To que se dedica a ofrecer alternativas a diversos softwares, se le da una valoración de 4 de 5 estrellas, lo cual contrasta con lo dicho en la página de bibisco, aunque solo posee cuatro valoraciones en esta.

Véase también
Scrivener

Referencias

Software libre
Procesadores de texto libres